Beloura - uma especialidade culinária do Minho
 Café expresso - termo lisboeta, usado no centro e sul de Portugal para se referir ao café expresso
 Fontanário - construção de onde jorra água
 Parque Arruda Câmara - parque zoobotânico na Paraíba, Brasil
 Queda de água
 Sparus aurata -  peixe da família Sparidae

Localidades

Bicas

 São Pedro de Alva

Bico